Бори́с Фи́рсов: Фирсов, Борис Максимович (род. 1929) — советский и российский социолог.
 Фирсов, Борис Нилович (1888—1919) — русский военный лётчик.